

Persone 
 Bill Hudson (1910–1988) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Bill Hudson (1910–1995) – militare britannico
 Bill Hudson (1920–1945) – giocatore di football australiano australiano
 Bill Hudson (1920 circa) – rugbista britannico
 Bill Hudson (1932–2010) – fotografo statunitense
 Bill Hudson (1932) – politico statunitense
 Bill Hudson (1935–2017) – giocatore di football americano statunitense
 Bill Hudson (1949) – cantante e attore statunitense
 Bill Hudson (1966) – sciatore statunitense
 Bill Hudson (1988) – chitarrista statunitense